Coburg kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Coburg, Victoria, stadsdel, City of Moreland,

Tyskland 

 Landkreis Coburg, distrikt, Bayern, Oberfranken, 
 Coburg, distriktshuvudort, Bayern, Oberfranken,

USA 

 Coburg, Oregon, ort, Lane County, 
 Coburg, Iowa, ort, Montgomery County,